Фили́пп Сард (; родился  в Нёйи-сюр-Сен) — французский композитор, пишущий музыку исключительно для кино. Является автором саундтреков более чем 200 фильмов. Кроме французского кино, Сард работал над фильмами итальянского, немецкого, испанского, английского и американского производства.

Старший брат известного кинопродюсера Алена Сарда.

Биография 
Филипп был вовлечён в музыкальную среду с ранних лет. Его мать работала певицей в Парижской опере. В три года Филипп начал постигать фортепиано, а в возрасте пяти лет отец отдал его в Парижскую консерваторию под наставничество известного французского музыкального педагога Ноэля Галлона.

Одним из увлечений Сарда было кино, чем объяснялось, например, коллекционирование бобин со старыми забытыми французскими фильмами. У Сарда сформировалось желание стать кинорежиссёром, но и своё обучение классической музыке он бросать не хотел. В семнадцать лет Сард, перед которым встал вопрос о выборе занятия для своей дальнейшей жизни, выпустил два короткометражных фильма. На музыку одного из них обратил внимание режиссёр Клод Соте и заключил с Сардом контракт на саундтрек для своего фильма «Мелочи жизни», после того, как от сотрудничества отказался именитый французский кинокомпозитор Жорж Делерю. Музыка была написана за один месяц для исполнения 70 музыкантами и уже содержала в себе основные черты стиля, который прослеживается на протяжении всего творчества Сарда. На этот момент молодому композитору исполнилось всего двадцать лет.

С тех пор Сард писал музыку как для авторского, так и для развлекательного кино. В первом случае — это, например, фильмы Робера Брессона, Марко Феррери, Бертрана Тавернье, а во втором — Жоржа Лотнера, Джоела Серия́ или Жака Руфьё. В 1980-е годы к ним добавились картины Алена Корно, Жана-Жака Анно и Жака Дуайона.

Композитор неоднократно номинировался на премию «Сезар», получив её однажды — за музыку фильма «Барокко». За саундтрек фильма «Тэсс» Романа Полански номинировался на «Оскар». Был членом жюри Каннского кинофестиваля 1988 года.

Особенности творчества 
Обозреватель на сайте Cinezik отмечает следующие характерные черты для всего творчества Сарда:
 следование тематике, но без эстетических компромиссов
 чувство ситуации и атмосферы
 изысканность мелодий и французские традиции
 смелые и оригинальные оркестровки

Фильмография

Дискография

Признание

Примечания

Ссылки 
 
 

Лауреаты премии «Сезар»